Paseo de la fama puede referirse a:

 Paseo de la fama de Hollywood, acera a lo largo de Hollywood Boulevard y Vine Street, en Hollywood, California, Estados Unidos.
 Black Music & Entertainment Walk of Fame, en Altanta, Georgia, Estados Unidos.
 Paseo de la fama de Buenos Aires, en la avenida Corrientes de Buenos Aires, Argentina.
 Paseo de la fama de Canadá, en Toronto, Ontario, Canadá. 
 Paseo de las Luminarias de México, en la colonia Verónica Anzures, Ciudad de México, México. 
 Paseo de la fama de Almería, tramo de la calle Poeta Villaespesa de Almería, España.
 Paseo de la fama de Madrid, en la calle Martín de los Heros de Madrid, España.
 Paseo de la fama de Tetuán, en la plaza Pedro Poveda del barrio de Tetuán en Santander, Cantabria, España.
 Paseo de la fama de Trollhättan, en Trollhättan, Suecia.
Espacio de los Soles, en la Peatonal Sarandí de Montevideo, Uruguay.
Paseo de las estrellas de Tijuana.